Oratorio de San Bernardino puede referirse a:

 Oratorio de San Bernardino, libro de Alfonsa de la Torre que obtuvo en 1951 el Premio Nacional de Poesía.

 Oratorio de San Bernardino, edificio en la ciudad italiana de Pisa.

 Oratorio de San Bernardino, edificio en la ciudad italiana de Perugia, obra de Agostino di Duccio.

 Oratorio de San Bernardino, edificio en la ciudad italiana de Siena.